

Сурова — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Сурова — село в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства